Deep in the Woods steht für folgende Filme:

 Deep in the Woods – Allein mit der Angst, französischer Film von Lionel Delplanque (2000)
 Deep in the Woods – Verschleppt und geschändet, Alternativtitel von Tief in den Wäldern, französischer Film von Benoît Jacquot (2010)